Rhincalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1853. Enligt Catalogue of Life ingår Rhincalanus i familjen Rhincalanidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Eucalanidae.

Rhincalanus är enda släktet i familjen Rhincalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Rhincalanus